Lipovo Polje je dio Kosinjske doline i naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Perušić, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 185 stanovnika te 81 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Perušić